117 může být

 117 (číslo) – číslo
 117 – rok
 117 př. n. l. – rok
 silnice II/117 – silnice II. třídy na trase Žebrák (okres Beroun) – Měčín – Blovice – Silnice II/191|II/191
 STS-117 – let raketoplánu Atlantis v červnu 2007